Suryapura, comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Nawalparasi.
 Suryapura, comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rupandehi.